Mehrak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mehrak (ort i Iran), Khorasan, 
 Mehrak Dahaneh, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar